Take It or Leave It – film del 1944 diretto da Benjamin Stoloff
Take It or Leave It – documentario del 1981 diretto da Dave Robinson
Võta või jäta  (titolo internazionale: Take It or Leave It) – film del 2018 diretto da Liina Trishkina